Saidpur Airport är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Dhaka. Saidpur Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Saidpur Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Saidpur Airport. Runt Saidpur Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Saidpur,  km nordväst om Saidpur Airport. 

Trakten runt Saidpur Airport består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bangladesh